O Campeonato Gaúcho de Rugby 3ª Divisão de 2013 é um torneio de Rugby Union (15 jogadores por time) masculino adulto, disputado por equipes do estado do Rio Grande do Sul, organizado e promovido pela Federação Gaúcha de Rugby.

Participantes

Rodadas

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4Empate=2Derrota=0Bônus para a equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1Bônus para a equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.P: pontosJ: jogosT: TryPF: pontos feitosPS: pontos sofridosSP: saldo de pontosBT: pontos bônus ofensivoBD: pontos bônus defensivo CA: cartões amarelosCV: cartoões vermelhos

Campeão 

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2013 no Brasil‎